Voigtsdorf bezeichnet Ortsnamen:

Orte in Deutschland
 Voigtsdorf, Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Voigtsdorf (Glewitz), Ortsteil der Gemeinde Glewitz im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Voigtsdorf (Dorfchemnitz), Ortsteil der Gemeinde Dorfchemnitz im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Voigtsdorf (Parchim), Wohnplatz der Kreisstadt Parchim in Mecklenburg-Vorpommern

Orte in Polen
 Voigtsdorf Kreis Königsberg/Neumark, Brandenburg, seit 1945: Kurzycko in der Woiwodschaft Westpommern
 Voigtsdorf, Kreis Hirschberg, Schlesien, seit 1945: Wojcieszyce (Stara Kamienica) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Voigtsdorf, Kreis Habelschwerdt, Schlesien, seit 1945: Wójtowice (Bystrzyca Kłodzka) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Voigtsdorf, Kreis Grottkau, Schlesien, seit 1945: Wójtowice (Grodków) in der Woiwodschaft Oppeln
 Voigtsdorf, Kreis Habelschwerdt, Schlesien, seit 1945: Wójtówka (Lądek-Zdrój) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Voigtsdorf, Kreis Rößel, Ostpreußen, seit 1945: Wójtowo (Kolno) in der Gmina Kolno, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Voigtsdorf, Kreis Heilsberg, Ostpreußen, seit 1945: Wójtowo (Lubomino) in der Gmina Lubomino, Powiat Lidzbarski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Vogtsdorf
 Vogtendorf